Гаинешти има више значења:

 Гаинешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Гаинешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији